Чечелашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Чечелашвили, Валерий Карлович (род. 1962) — грузинский дипломат.
 Чечелашвили, Григол (1894—1951) — грузинский советский актёр.
 Чечелашвили, Отари Григорьевич (1923—1959) — лётчик, Герой Советского Союза.